Outrage bezeichnet:
 OutRage!, britische Aktionsgruppe

Outrage ist der Name folgender Musikgruppen:
 Outrage (österreichische Band), österreichische Death-Metal-Band
 Outrage (kanadische Band), kanadische Speed-, Thrash- und Progressive-Metal-Band
 Outrage (deutsche Band), deutsche Thrash-Metal-Band
 Outrage (japanische Band), japanische Thrash-Metal- und Speed-Metal-Band
 Outrage (US-amerikanische Band), US-amerikanische Power-Metal- und Heavy-Metal-Band

Outrage ist der Titel oder Originaltitel folgender Filme:
 Outrage (1950), US-amerikanischer Spielfilm von Ida Lupino aus dem Jahr 1950
 Du wirst um Gnade betteln, US-amerikanischer Film von Robert Allan Ackerman aus dem Jahr 1998
 Outrage (2010), japanischer Film von Takeshi Kitano aus dem Jahr 2010